Таисия О́сипова:
 Осипова, Таисия Васильевна (1927—2013) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор.
 Осипова, Таисия Витальевна (род. 1984) — российская журналистка, активист партии «Другая Россия».